Die Saison 2015/16 der Regionalliga Nordost war die vierte Spielzeit der Fußball-Regionalliga Nordost, seitdem die Regionalliga in fünf Staffeln als vierthöchste Spielklasse ausgetragen wird. Sie wurde am 24. Juli 2015 mit dem Spiel zwischen dem FSV Optik Rathenow und dem Berliner AK 07 eröffnet und endete am 21. Mai 2016. Erstmals seit Wiedereinführung der Regionalliga Nordost im Zuge der Reform zur Saison 2012/13 nahmen 18 statt 16 Mannschaften am Spielbetrieb teil.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2015/16 hatten sich die folgenden Vereine sportlich: qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Nordost 2014/15:
 FSV Zwickau, FSV Wacker 90 Nordhausen, Hertha BSC II, FC Carl Zeiss Jena, Berliner AK 07, BFC Dynamo, TSG Neustrelitz, VfB Germania Halberstadt, VfB Auerbach, SV Babelsberg 03, FSV Budissa Bautzen, ZFC Meuselwitz, FC Viktoria 1889 Berlin
 die beiden Meister und Zweitplatzierten der Oberliga Nordost 2014/15:
 RB Leipzig II, FC Oberlausitz Neugersdorf, FSV Optik Rathenow, FC Schönberg 95
 der Sieger der Aufstiegsspiele der Drittplatzierten der Fußball-Oberliga Nordost 2014/15:
 FSV 63 Luckenwalde

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga
Für den Aufstieg in die 3. Liga qualifizierte sich der Meister FSV Zwickau für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen, wo er sich gegen die SV Elversberg, den Vizemeister der Regionalliga Südwest, durchsetzte.

Abstieg in die Oberliga Nordost
Durch den Zwickauer Aufstieg in die dritte Liga stiegen am Ende der Saison zwei Vereine ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien wurden der ursprünglichen Terminierung entsprechend angerechnet, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Stadien

Einzelnachweise  

Regionalliga 2015
2015